Чебачий — название населённых пунктов в России:

 Чебачий — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Карасукском районе Новосибирской области.
Чебачий — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.

См. также 
 Чебачье
 Чебачья